Okręty US Navy o nazwie USS  "Vallejo", pochodzącej od miasta Vallejo:
Pierwszy "Vallejo" (CL-112) był projektowanym lekkim krążownikiem typu Fargo. 
Drugi "Vallejo" (CL-146) był lekkim krążownikiem typu Worcester, którego stępka została położona 16 lipca 1945 w Camden (New Jersey) w firmie New York Shipbuilding Corporation. Jednak jego budowa została przerwana 8 grudnia 1945 i jego kadłub został później złomowany.

Zobacz też 
 USS "Mariano G. Vallejo" (SSBN-658)

Vallejo